Franz Ries ist der Name folgender Personen:

* Franz Ries (1846–1932), deutscher Violinist, Komponist und Musikalienhändler
 Franz Anton Ries (1755–1846), deutscher Violinist
 Franz Ulrich Ries (1695–1755), deutscher evangelischer Theologe und Geistlicher